La  è il nome di un torneo professionistico online di go giapponese.

Formula
Il torneo era organizzato con la formula dell'eliminazione diretta, ogni turno prevedeva una partita secca con colori sorteggiati in maniera casuale. Il komi era fissato a 6,5 punti e il tempo di riflessione era di 10 minuti di tempo principale più 1 minuto a mossa di byo-yomi. 

Al torneo prendevano parte il vincitore della precedente edizione e gli altri quattro giocatori meglio piazzati, più i tre vincitori dei tre tornei della Daiwa Cup (maschile, femminile e amatoriale).

Albo d'oro

Edizioni
 W indica vittoria col bianco
 B indica vittoria col nero
 X indica la sconfitta
 +R indica che la partita si è conclusa per abbandono
 +N indica lo scarto dei punti a fine partita
 +F indica la vittoria per forfeit
 +T indica la vittoria per timeout
 +? indica una vittoria con scarto sconosciuto
 V indica una vittoria in cui non si conosce scarto e colore del giocatore

1°: 2008

2°:2009

3°:2010

4°:2011

Competizioni di go giapponesi